Lycideops is een geslacht van uitgestorven Therocephalia uit het Laat-Perm van Zuid-Afrika. De typesoort is Lycideops longiceps, in 1931 benoemd door de Zuid-Afrikaanse paleontoloog Robert Broom. Fossielen van Lycideops komen uit de Dicynodon Assemblage Zone van de Beaufortgroep. Lycideops is een lid van de familie Lycideopidae. Net als andere lycideopiden heeft Lycideops een lange snuit.

Fylogenie 
Lycideops is opgenomen in verschillende fylogenetische analyses, waaronder die van Huttenlocker (2009), Huttenlocker et al. (2011), en Sigurdsen et al. (2012). Allen plaatsen Lycideops binnen de geavanceerde therocephalide clade Baurioidea. Huttenlocker (2009) en Huttenlocker et al. (2011) vonden het te groeperen met Regisaurus en Scaloposaurus zoals weergegeven in het onderstaande cladogram:De analyse van Sigurdsen et al. (2012) kwamen tot een ander resultaat door Lycideops te groeperen met Tetracynodon en Choerosaurus. De clade die deze drie geslachten omvatte, werd Lycideopidae genoemd en Lycideops was het meest basale lid van de groep. Kenmerken die Lycideops verenigen met Tetracynodon en Choerosaurus zijn onder meer de aanwezigheid van vijf snijtanden aan elke kant van de onderkaak (een afgeleid kenmerk aangezien de meeste andere Eutherocephalia er vier hebben), een traanbeen dat het neusbeen raakt en een contact tussen de bovenkaakbeen en het ploegschaarbeen in het verhemelte. Hieronder is een cladogram van de analyse:

Uitgestorven chordadieren